Die deutsche Fußballnationalmannschaft der U-23-Frauen repräsentierte Deutschland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft wurde 2007 gegründet und löste die bisherige U-21-Nationalmannschaft ab. Trainiert wurde die Mannschaft von Helmut Horsch (Juni – Juli 2007), Maren Meinert (Februar 2008) und Ulrike Ballweg (Mai 2008 – Mai 2012; beim Nordic Cup 2008 und 2009 jeweils vertreten von Bettina Wiegmann). Am 24. Mai 2012 absolvierte das Team bei einem Freundschaftsspiel in Hamburg gegen Schweden seine 19. und bislang letzte Partie.

Nordic Cup 
Da weder von der FIFA noch von der UEFA ein offizieller Wettbewerb für die weibliche Altersklasse U 23 geschaffen worden war, galt der Nordic Cup als der wichtigste Termin für diese Auswahlmannschaften, um im Wettbewerb der stärksten europäischen Verbände einschließlich des US-amerikanischen Verbandes einen Sieger zu ermitteln. Der Nordic Cup galt somit als inoffizielle Europameisterschaft. Ab 2007 war das Turnier der weiblichen Altersklasse U 23 vorbehalten. 2007 und 2008 unterlag die deutsche Auswahlmannschaft jeweils dem späteren Sieger USA, 2009 – als kein Finale ausgespielt wurde – belegte das DFB-Team abermals den zweiten Platz hinter Schweden.

Abschneiden der deutschen Mannschaft:
 2007: 2. Platz
 2008: 2. Platz
 2009: 2. Platz

Trainer und Trainerinnen

Rekordspielerinnen

Länderspiele 
Folgende Spiele absolvierte die deutsche U-23-Nationalmannschaft:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Informationen auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes

Fußballnationalmannschaft (Frauen)
U-23-Frauen